Берёзовка — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Пореченская волость».

Расположена на юге волости, восточнее озера Чистое, в 58 км к югу от райцентра Великие Луки и в 21 км к юго-востоку от волостного центра Поречье.

Население 
Численность населения деревни составляет на 2000 год 5 жителей, на 2010 год — 3 жителя.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Урицкой волости.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Пореченская волость

Населённые пункты Великолукского района